Вбудовано-прибудовані приміщення — приміщення, частина внутрішнього об'єму яких є частиною внутрішнього об'єму основної будівлі, а інша частина — прибудованою.

Із усталеної   практики   проектування   можливо   трактувати визначення  зазначеного  приміщення,   виходячи       із
архітектурно-конструктивних та планувальних рішень як приміщення,  конструктивна схема  якого прийнята в межах огороджувальних конструкцій основної споруди, а частина виступає за її межі.

Вбудовані та вбудовано-прибудовані приміщення в структурі житлового будинку при проектуванні або реконструкції трактуються як нежитлові приміщення (державні будівельні норми В.2.2-15-2005 "Житлові будинки. Основні положення".

Із усталеної практики проектування можливо трактувати визначення зазначених приміщень, виходячи із архітектурно-конструктивних та планувальних рішень:
· вбудоване приміщення - приміщення, яке розташоване в межах огороджувальних конструкцій існуючої споруди;
· прибудоване приміщення - приміщення, яке примикає до зовнішніх огороджувальних конструкцій основної споруди;
· вбудовано-прибудоване приміщення - приміщення, конструктивна схема якого прийнята в межах огороджувальних конструкцій основної споруди, а частина виступає за її межі.

Див. також 
 Вбудовані приміщення
 Прибудовані приміщення
 Об’єкти незавершеного будівництва

Джерела 
 Постанова КМУ Про затвердження Національного стандарту N 2 «Оцінка нерухомого майна» (Національний стандарт N 2, п.2) від 28 жовтня 2004 р. N 1442 м. Київ
 Міністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України. Роз'яснення Щодо визначення термінів: вбудоване приміщення, прибудоване приміщення, вбудовано-прибудоване приміщення

Житлове господарство